Als Satz des Archimedes werden gelegentlich bezeichnet:
 in der Physik das archimedische Prinzip
 in der Mathematik das archimedische Axiom